Прекопчелица () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 508 человек (507 сербов и 1 черногорец).

Религия 
 Храм Перенесения Мощей Святителя Николая Чудотворца — центр Прекопчелицкого прихода Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии Сербской православной церкви

Примечания 

Населённые пункты Сербии